

Пряпорець () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Черноочене.
 Пряпорець () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Стара Загора.